Versiering (muziek)
Decoratie
Feestversiering